Langenbruchbach  ist ein Gewässername:

 Langenbruchbach (Losheimer Bach), vielleicht auch Igelsbach, linker Zufluss des Losheimer Bachs (zur Prims) nach Losheim, Gemeinde Losheim am See, Landkreis Merzig-Wadern, Saarland
 Langenbruchbach (Rhein), linker Zufluss des Niederrheins bei Langst-Kierst, Stadt Meerbusch, Rhein-Kreis Neuss, Nordrhein-Westfalen 

Siehe auch:
 Bruchbach
 Langebruckbach